Seget – nome croato del comune croato di Seghetto, nella regione spalatino-dalmata
 Seget – nome croato dell'insediamento croato di Seghetto nel comune di Umago nella regione istriana